Giorgio Galvagno – politico italiano
 Giovanni Filippo Galvagno – avvocato e politico italiano
 Michele Galvagno – politico italiano